Анастас (Наце) Николов Дамянов Рензов – Зографски е български зограф и резбар от Българското възраждане, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Роден е през втората половина на XIX век в дебърското мияшко село Тресонче в семейството на видния български зограф Никола Дамянов. Принадлежи към големия зографски род Рензовци. Дамянов работи като учител в Прилеп, Гевгели и на други места. Подобно на роднините си се занимава и с резбарство - участва в резбоването на иконостаса на църквата „Свети Димитър“ в Скопие. По-късно се преселва в Щип. В 1887 година според надпис над южния вход, по-късно загубен, Петър Николов и неговите сътрудници брат му Анастас и ученикът Илия Манев от Дреново изписват наново църквата „Възнесение Господне“ във велешкото село Дреново.

Родословие

Бележки 

Родени в Тресонче
Български дърворезбари
Представители на Дебърската художествена школа
Българи в Османската империя
Български творци от Македония
Български просветни дейци от Македония
Рензови